Voïvodie de Białystok peut désigner :

 Voïvodie de Białystok (1919-1939)
 Voïvodie de Białystok (1975-1998)